NLL kan syfta på:

 nll.se – URL för Norrbottens läns landsting
 NLL – en spårvägslinje i London, se North London Line
National Lacrosse League – en nordamerikansk sportliga för lacrosse.